Walem (Antwerpen), een deelgemeente van Mechelen in de Belgische provincie Antwerpen
Walem (Limburg), een gehucht in de gemeente Valkenburg aan de Geul in de Nederlandse provincie Limburg
Walem (heerlijkheid), een voormalige heerlijkheid in en nabij Wortegem, Oost-Vlaanderen
Johan Walem, een Belgisch oud-voetballer